Джон Ричард Бонд (John Richard Bond, род. 1950, Торонто) — канадский астрофизик-теоретик и космолог, специализируется на изучении структуры Вселенной. Профессор Торонтского университета, член Канадского (1996) и Лондонского (2001) королевских обществ, иностранный член НАН США (2011). В 1996—2006 годах директор Канадского института теоретической астрофизики () и с 2002 года директор его программы «Космология и гравитация» (её фелло с 1986). За свою научную деятельность удостоен почти всех главных канадских наград, также как и высших гражданских почестей своих страны и провинции.
Самый цитируемый астроном и космолог Канады в период 1981—1997 годов.

Биография 
Окончил Торонтский университет (бакалавр математики и физики, 1973). Степени магистра (1975) и доктора философии (1979) по теоретической физике получил в Калифорнийском технологическом институте. Для получения последней работал под началом У. А. Фаулера, впоследствии Нобелевского лауреата.

В 1973—1978 годах ассистент-исследователь в Калифорнийском технологическом институте, в 1975-76 гг. также работал в Лаборатории реактивного движения (США), в 1976—1977 гг. приглашённый ученый в Институте Нильса Бора.
В 1978—1981 годах в качестве постдока лектор по астрономии в Калифорнийском университете в Беркли.

С 1981 года ассистент-профессор и в 1985—1987 годах ассоциированный профессор Стэнфордского университета. В 1982—1983 гг. фелло-исследователь в Кембриджском университете. В 1985 году вернулся в Торонтский университет, где стал профессором кафедры астрономии и физики, а также ассоциированным профессором и с 1987 года (по 1999) профессором Канадского института теоретической астрофизики (), в 1990—1991 и 1994—1995 гг. его и. о. директора, а в 1996—2006 годах директор; в 2000 году стал Университетским профессором Торонтского университета. С 2002 года также член . Состоит членом одного из дивизионов Международного астрономического союза.

Работал также в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, Парижском институте астрофизики, Кембриджском институте Исаака Ньютона, Пекинском институте теоретической физики Кавли, Гавайском университете, в 2003 году приглашённый профессор в Парижском университете, в 2007 году гумбольдтовский фелло в Институте астрофизики Общества Макса Планка.

Иностранный почётный член Американской академии искусств и наук и Американской ассоциации содействия развитию науки (обеих — с 2003), фелло Американского физического общества (1998).
Почётный доктор Университета Святой Марии (Галифакс, 2016).

Награды и отличия 
 E.W.R. Steacie Prize, NRC (1989)
 Beals Award, Канадское астрономическое общество (1996)
  (1998)
 Премия Дэнни Хайнемана в области астрофизики (2002)
 NSERC Award of Excellence (2003)
 Канадская золотая медаль Герхарда Херцберга (2006)
  (2007)
 Премия Гумбольдта (2007)
 Премия Грубера по космологии (2008)
  (2009)
 CAP Medal for Lifetime Achievement in Physics (2010)

Офицер ордена Канады (2005). Удостоен  (2008) и медали Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II (2012).

Примечания

Ссылки 
 Home Page on the CITA & CV
 CIFAR
 Science.ca
 Премия Грубера

Космологи
Астрофизики Канады
Члены Канадского королевского общества
Члены Лондонского королевского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Университетские профессора Торонтского университета
Доктора философии по физике
Выпускники Торонтского университета
Преподаватели Стэнфордского университета
Действительные члены Американского физического общества
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Награждённые медалью Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области астрофизики
Лауреаты премии Гумбольдта
Лауреаты премии Грубера по космологии
Почётные доктора Университета Святой Марии (Галифакс)
Выпускники Калифорнийского технологического института
Награждённые медалью Генри Маршалла Тори